Treue steht für:
 Treue, eine Tugend
 Treue (1954), amerikanischer Film
Treue (2021), ein Roman des italienischen Schriftstellers Marco Missiroli

Treue ist der Familienname folgender Personen:
 Stefan Treue (* 1964), Biologe und Direktor des Primatenzentrums Göttingen, Leibniz-Preisträger
 Wilhelm Treue (1909–1992), deutscher Wirtschafts- und Sozialhistoriker
 Wolfgang Treue (1916–1989), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Treu
 Orden der Treue